Iftikhar ist der Familienname folgender Personen:
 Sardar Iftikhar (* 1962), bangladeschischer Tennisspieler
 Tayyab Iftikhar (* ?), bangladeschischer Tennisspieler

 Iftikhar ist eine häufige Schreibweise des indischen Schauspielers Iftekhar.